Афанасий Иванович Андреев (10 февраля 1926 — 28 июля 1993) — передовик советского сельского хозяйства, звеньевой колхоза «Объединение» Кожевниковского района Томской области, Герой Социалистического Труда (1948).

Биография 
Родился в 1926 году в русской крестьянской семье в селе Сафроновка Богородского района Томского округа Сибирского края РСФСР.

Завершил обучение в школе. 

В годы Великой Отечественной войны трудоустроился в местный колхоз. Из-за отсутствия мужского населения в колхозе в 1944—1945 году был назначен председателем Новопокровского сельского совета. 

После 1945 был мобилизован в ряды Советской армии. После демобилизации со службы вернулся в родное село. Стал трудиться звеньевым в колхозе «Объединение». В 1947 году достиг наивысшего производственного результата — получил пшеницы 30,9 центнеров с гектара на площади 8,5 гектар. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 марта 1948 года за достижение высоких показателей в производстве продукции сельского хозяйства Афанасию Ивановичу Андрееву было присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и медали «Серп и Молот».

Продолжал работать в колхозе, позже стал бригадиром. Окончив сельскохозяйственную школу по подготовке кадров, в 1951 году назначен председателем колхоза имени Чкалова в селе Песочно-Дубровка. После укрупнения в 1956 году стал агрономом объединенного хозяйства. До выхода на пенсию работал рабочим совхоза «Дубровский». 

Умер 28 июля 1993 года. Похоронен в родной деревне.

Награды 
За трудовые успехи был удостоен:
 золотая звезда «Серп и Молот» (30.03.1948)
 два ордена Ленина (19.03.1947, 30.03.1948) 
 другие медали.

Примечания

Литература 
 Томск в судьбе Героев: краткий биографический справочник ГСТ и ПКОТС. — Томск, 2013.

Ссылки 
  

Полеводы
Председатели колхозов
Родившиеся в Кожевниковском районе